Sátoraljaújhely beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Sátoraljaújhely
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sátoraljaújhely
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sátoraljaújhely